Bazyli II Bułgarobójca – cesarz wschodniorzymski 976-1025
 Bazyli II Kamater – patriarcha Konstantynopola 1183-1186